Mannier est un nom de famille français notamment porté par :

 Eugène Mannier (1811–1895), historien français ;
 Isabelle Mannier (née en 1965), écrivaine française.

Notes et références